Сен-Жерме́н-л'Егіє́, Сен-Жермен-л'Еґіє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний схід від Нанта, 45 км на схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Жермен-л'Егіє і Муйрон-ан-Паре було об'єднано в новий муніципалітет Муйрон-Сен-Жермен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 423,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Жермен-л'Егіє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-л'Егіє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея